titolo attribuito alla dinastia aleramica dei Del Vasto, probabilmente derivante dal nome del territorio spopolato fra l'Orba e il Tanaro donato il 23 marzo 967 ad Aleramo dall'imperatore Ottone I di Sassonia;
 titolo attribuito ai feudatari del marchesato del Vasto in Abruzzo; attestato sin dagli inizi del XV secolo. Portato dai Caldora e dai Guevara, venne infine conferito alla famiglia D'Avalos nella persona di Innico II d'Avalos da Federico I di Napoli nel 1497.